London steht für:
 London (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 London (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 London (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 London – Liebe des Lebens?, Film des Regisseurs Hunter Richards aus dem Jahre 2005
 London-Gleichung (nach Fritz London), ersetzt das ohmsche Gesetz in einem Supraleiter
 London-Kraft (nach Fritz London), bei quantenmechanischer Beschreibung der chemischen Bindung die schwache Anziehungskraft zwischen ungeladenen, unpolarisierten Atomen und Molekülen
 Fritz London Memorial Prize
 London (Album), Musikalbum der israelischen Sängerin Chava Alberstein

London ist der Name folgender

Orte:
 London, Hauptstadt des Vereinigten Königreichs
 City of London, historisches Stadtzentrum von London
 Greater London, Verwaltungseinheit im Südosten Englands
 London (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 London (Ohio), Stadt in Ohio, Vereinigte Staaten
 London (Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 London (Kentucky), Stadt in Kentucky, Vereinigte Staaten
 London (Wisconsin), Ort im Dane und im Jefferson County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 London (Texas), Gemeinde in Texas, Vereinigte Staaten
 London, Ort in Südafrika (bis 2008), siehe Thabakgolo
 London (Kiribati), Hauptort der Pazifikinsel Kiritimati
 London (Äquatorialguinea), Ort in der Provinz Litoral, Äquatorialguinea

geografischer Objekte:
 London (Uppsala), öffentliche Bedürfnisanstalt und Kunstgalerie in Uppsala, Schweden
 Isla London, Insel in der Region Magellanes, Chile

astronomischer Objekte:
 (8837) London, Asteroid des Hauptgürtels

Schiffe:
 London (Schiff, 1656), 1665 gesunkener Dreidecker der Royal Navy
 London (Schiff, 1864), 1866 gesunkenes britisches Passagierschiff
 London-Klasse, Klasse von Schlachtschiffen der Royal Navy
 HMS London, mehrere Schiffe der Royal Navy

Unternehmen:
 London Records, britisches Schallplattenlabel
 London Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 New London
 New London County
 East London (Südafrika)
 Ny-London
 London Township
 Loudon
 LDN (Lied), Lied von Lily Allen